Cette page contient les pages d'homonymie de DJA et Dja.

Code 
DJA est un code qui peut signifier :
 .

Patronyme 

 Baciro Djá (né en 1973), homme politique bissau-guinéen ;
 Brice Dja Djédjé (né en 1990), footballeur international ivoirien ;
 Franck Dja Djédjé (né en 1986), footballeur franco-ivoirien ;
 Joseph Dja Blé (né en 1956), homme politique ivoirien.

Sigle 
DJA est un sigle qui peut faire référence à :
 Dose journalière admissible.

Toponymes 

 Dja, un fleuve d'Afrique ;
 Dja, un village du Cameroun ;
 Dja-et-Lobo, un département du Cameroun.

Autres 
 Dja FM, une radio tchadienne.
Code